Анато́лий Алексе́евич Белогла́зов () — советский борец вольного стиля, олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира. В настоящее время — старший тренер по вольной борьбе региональной общественной организации «Клуб спортивной борьбы ЦСКА». Старший тренер молодёжной сборной команды России.

Биография 
Родился 16 сентября 1956 года в Калининграде, в рабочей семье. Отец — Старокулов Алексей Яковлевич. Мать — Белоглазова Антонина Алексеевна. Брат-близнец — Сергей Белоглазов, двукратный олимпийский чемпион и 6-кратный чемпион мира по вольной борьбе.

Борьбой стал заниматься вместе с братом с 14 лет, при этом они весили по 27 кг. Первый тренер Гранит Иванович Торопин. Результаты пришли очень быстро. Но была проблема — братья выступали в одной весовой категории. Тренер принял решение развести братьев по разным весовым категориям и «потяжелевший» Сергей стал выступать в категории до 52 килограмм. Позднее Сергей Белоглазов выступал в весовых категориях до 57 и до 62 килограммов.

В 1977 году братья с Г. И. Торопиным переехали в Киев и стали выступать с 1979 года за «Динамо» (Киев). После отъезда Торопина на работу в Индию тренировал брата Сергея.

Выпускник Краснодарского государственного педагогического института 1977 года, преподаватель.

В 1984—1990 годах был тренером сборной команды России. Тренировал брата Сергея, был ответственным за подготовку борцов клуба «Динамо». В 1990—1996 годах работал старшим тренером олимпийской сборной Канады, а затем до 1998 года был старшим тренером олимпийской сборной Австралии.

Достижения 
 Чемпион Олимпийских игр 1980 в легчайшем весе
 Чемпион мира 1977, 1978, 1982
 Бронзовый призёр чемпионата мира 1983
 Победитель командных соревнований на Кубок мира 1979, 1981, 1983, 1988
 Победитель Универсиады 1981
 Чемпион Европы 1976
 Чемпион СССР 1977, 1979, 1980, 1982
 Победитель Спартакиады народов СССР 1979

Награды и звания 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (15 января 2010) — за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXIX Олимпиады в Пекине
 Заслуженный мастер спорта СССР (1977);
 Заслуженный тренер СССР;
 Заслуженный тренер России.

Видео 
Анатолий и Сергей Белоглазовы на Олимпийских играх 1980 года

Примечания

Ссылки 
 
 

Олимпийские чемпионы по борьбе
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы мира по вольной борьбе
Чемпионы Европы по вольной борьбе
Чемпионы СССР по вольной борьбе
Борцы наилегчайшего веса
Члены Зала Славы FILA
Выпускники Кубанского университета физической культуры, спорта и туризма
Тренеры СССР по борьбе
Тренеры России по борьбе
Тренеры Австралии
Тренеры Канады